Die 122. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  122. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  122. Division (Japanisches Kaiserreich)
  122. Garde-Schützendivision (Sowjetunion)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern